Onozawa ist der Familienname folgender Personen:

 Hirotoki Onozawa (* 1978), japanischer Rugby-Union-Spieler
 Toshiki Onozawa (* 1988), japanischer Fußballspieler